ФК Металург се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Металург, Смедерево – бивши назив за ФК Смедерево 1924, Смедерево

у Русији:
 ФК Металург, Липецк
 ФК Металург, Алдан

у Македонији:
 ФК Металург, Скопље

у Украјини:
 ФК Металург, Запорожје
 ФК Металург, Доњецк

у Грузији:
 ФК Металург, Рустави